Claudio Rossi (1961. május 19. –) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Claudio Aníbal Rossi. Polgári foglalkozása: ügyvéd.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1995-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2006-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokság-ot, ahol három csoporttalálkozón, valamint az egyik nyolcaddöntőn, a Románia–Horvátország (0:1) összecsapást vezető argentin Javier Castrilli bíró segítő partbírójaként tevékenykedhetett. Ezen a tornán, a partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4.

Amerika Kupa 
A 2004-es Copa América a 41. kiírás volt, amely a Dél-amerikai válogatottak első számú tornája. A tornát a CONMEBOL szervezte, melynek a házigazdája Peru volt, ahol
Partbírói mérkőzéseinek száma: 5

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

Libertadores-kupa 
A döntő második mérkőzésén, a Barcelona SC–Vasco da Gama (1:2) találkozót irányító
argentin Javier Castrilli bíró első számú segítő partbírója volt.

Források 
 
 

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek